Renata Przemyk – Festiwal Pol’and’Rock 2019 –  album koncertowy polskiej piosenkarki Renaty Przemyk. Wydawnictwo ukazało się 17 lipca 2020 roku w wersji CD+DVD.
Płyta zawiera zapis z koncertu, który odbył się podczas Pol’and’Rock Festival 2019.

Lista utworów 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2020
Albumy Renaty Przemyk